Pallerols puede hacer referencia a:
 Pallerols, localidad del municipio de Talavera, en la provincia de Lérida (España).
 Pallerols de Rialb, localidad del municipio de la Baronía de Rialb, en la provincia de Lérida (España).
 Pallerols del Cantó, localidad del municipio de Montferrer-Castellbó, en la provincia de Lérida (España).